Констанца делла Скала (; ? — умерла после 27 апреля 1306) — дочь правителя Вероны Альберто I делла Скала, вторая жена маркиза Феррары и Анконской марки Обиццо II из рода д’Эсте (1240—1293), позднее супруга народного капитана и сеньора Мантуи Гвидо из рода Бонакольси (1334—1382).

Биография 
Констанца была дочерью Альберто I делла Скала, сеньора Вероны, и Салиццоле Верде.

В 1289 году вышла замуж за Обиццо II д’Эсте, маркграфа Феррары, став его второй женой. Детей у них не было. Брак продлился до 1293 года, когда Констанца овдовела: Обиццо был, вероятно, убит (задушен подушкой) своим старшим сыном Аццо VIII. Из-за этого Констанце и её брату Франческо пришлось бежать в 1294 году из Феррары. Отец Констанцы Альберто объявил войну Аццо VIII и в союзе с Падуей, одержал победу над армией Эсте.

В 1299 году вышла замуж за народного капитана и сеньора Мантуи Гвидо Бонакольси. Этот династический брак заложил основу союза между Вероной и Мантуей, который продолжался и после смерти Констанции. Констанция так и не смогла родить наследника мужского пола для Гвидо и после его смерти в 1309 году власть в Мантуе наследовал его брат Ринальдо.

Семья и дети 
 Муж Обиццо II д’Эсте (1240—1293), детей нет.
 Муж Гвидо Бонакольси (1334—1382), дети: Аньезе и Фьордализо.

Предки 

</center>

См. также 
 делла Скала
 Список супруг правителей Мантуи и Монферрато

Примечания

Литература 
 Cesare Cantù. Grande illustrazione del Lombardo-Veneto. Mantova e la sua provincia. Volume quinto. Milano, 1859 (электронная книга).

Ссылки 
 Fermi Mantova e Società per il Palazzo Ducale. Guido detto Bottesella.
 della Scala. genealogy.

Супруги правителей Мантуи
Констанца